Truffi ist der Familienname folgender Personen:

 Ferruccio Truffi (1859–1947), italienischer Chemiker und Pharmazeut
 Mario Truffi (1872–1963), italienischer Mediziner